Хонох — название населённых пунктов в России:

 Хонох — село в Цумадинском районе Дагестана.
 Хонох — село в Шамильском районе Дагестана.